Eloy puede referirse a:

 Eloy, nombre propio.
 Eloy, película argentino-chilena de 1969.
 Eloy, EP de Ángel Parra y banda sonora de la película.
 Eloy, novela de 1957 de Carlos Droguett sobre la cual se basa la película.
 Eloy, banda alemana de rock progresivo.
 Eloy, ciudad del estado estadounidense de Arizona.